My Favorite Martian (televisieserie), een Amerikaanse komedieserie uit 1963
 My Favorite Martian (film), een Amerikaanse film uit 1999, gebaseerd op bovenstaande komedieserie